Eleta puede referirse a:

 Sandra Eleta, fotógrafa panameña.
 Ángel Eleta, bailarín español.
 Fernando Eleta Almarán, empresario y político panameño.
 Joaquín de Eleta, sacerdote y obispo español.
 José Cadena Eleta, clérigo y obispo español.
 Condado de Eleta, título nobiliario español.